Die Weimbs Orgelbau GmbH mit Sitz in Hellenthal in der Eifel ist ein deutsches Orgelbauunternehmen.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1927 von Josef Weimbs I. (1886–1949) gegründet und wird heute in der vierten Generation von den beiden Orgelbaumeistern Friedbert Weimbs (* 1947) und Sohn Frank Weimbs (* 1971) geführt. Das Familienunternehmen versteht sich als Nachfolger der 1802 gegründeten Orgelbauwerkstatt Gebrüder Müller aus dem benachbarten Reifferscheid.

Werkliste (Auswahl)

Weblinks 

 Orgelbau Weimbs
 Organ index: Weimbs Orgelbau

Einzelnachweise 

Orgelbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (Kreis Euskirchen)
Hellenthal
Musik (Nordrhein-Westfalen)
Kultur (Kreis Euskirchen)
Orgellandschaft Rheinland
Gegründet 1927